Il doppio  del Tampere Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Peter Luczak e Jurij Ščukin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

João Sousa e Leonardo Tavares hanno battuto in finale Andis Juška e Deniss Pavlovs 7–6(3), 7–5.

Teste di serie 

 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (finale)
 João Sousa /  Leonardo Tavares (campioni)

 Sebastián Decoud /  Jesse Huta Galung (quarti di finale) 
 Harri Heliövaara /  Juho Paukku (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Tampere Open 2010